L'A.S.D. Popoli Calcio 1912, nota semplicemente come Popoli Calcio, è una società calcistica italiana con sede nella città di Popoli (PE).
Milita nel campionato di Prima Categoria Abruzzese.

Storia
Fondata nel 1912, ha ottenuto tre partecipazioni consecutive in Serie C negli anni trenta e in quegli anni adottò diverse denominazioni sociali come SIME Popoli, Simaz Popoli o Dinasimaz Popoli. Raggiunge l'apice della sua storia nella stagione 1938-1939 sotto la guida del tecnico Afro De Pietri arrivando terzo in campionato e agli Ottavi di finale di Coppa Italia dove viene eliminato dal Novara.

Un altro vanto sono le diciassette stagioni consecutive disputate nel massimo livello regionale (l'attuale Eccellenza) dalla stagione 1955-1956 alla stagione 1971-1972 che risulterà essere anche l'ultima stagione disputata nel massimo livello regionale. Negli anni seguenti disputerà parecchi campionati minori regionali compresi tre campionati di Promozione abruzzese.

Nel 2012 festeggia il centenario.

Cronistoria

Colori e simboli

Colori
I colori sociali del Popoli Calcio sono il bianco e l'azzurro.

Strutture

Stadio
L'A.S.D. Popoli Calcio 1912 gioca le partite casalinghe nello Stadio Comunale di Popoli. 
Complessivamente, l'impianto sportivo polivalente è composto da un campo di calcio a 11 in erba naturale, tribuna centrale coperta che può contenere circa 500 spettatori, illuminazione, spogliatoi, bagni, un antistadio in erba naturale, un campo di calcio a 5 in erba sintetica, due campi da tennis in erba sintetica di cui uno coperto e riscaldato.

L'impianto è localizzato in Popoli, Zona PEEP 1 a livello del km 180 S.S. 5 Tiburtina Valeria.
Ad agosto 2015 lo Stadio Comunale è stato intitolato con toccante manifestazione all'indimenticato giocatore ed allenatore Roberto Cerasa.

Palmarès

Competizioni regionali

1936-1937

Altri piazzamenti

Terzo posto: 1938-1939 (girone G)

Statistiche e record

Partecipazioni ai campionati nazionali

Note

Voci correlate
Popoli (Italia)
Eccellenza Abruzzo

Collegamenti esterni

 
Calcio in Abruzzo